Meridiano pode referir-se a:

Ciências da Terra
 Meridiano (geografia), no contexto da geografia, é uma linha norte-sul entre o Pólo Norte e o Pólo Sul
 Meridiano (astronomia) é um círculo máximo da esfera celeste que contém os pólos e o zénite do observador
 Meridiano (geodesia) de um lugar é aquele que é definido sobre um modelo geodésico da Terra, e sobre o qual a longitude representada nos mapas (latitude geodésica) é constante
 Meridiano de Greenwich
 Conferência Internacional do Meridiano

Locais
 Meridiano (São Paulo), cidade brasileira do estado de São Paulo.

Acupuntura
 Meridiano (acupuntura), canal de energia, segundo a acupuntura

Desambiguação